Liste der Baudenkmale in Ziethen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Ziethen (bei Anklam), Gemeinde Ziethen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Ziethen (Barnim), Gemeinde Ziethen, Landkreis Barnim, Brandenburg